Desa Mojoranu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mojoranu (administrativ by i Indonesien, lat -7,21, long 111,87), Jawa Timur, 
 Desa Mojoranu (administrativ by i Indonesien, lat -7,49, long 112,39), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar